Il singolare del Marbella Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Teste di serie

  Albert Costa (primo turno)
  Félix Mantilla (semifinali)
  Alberto Berasategui (secondo turno)
  Àlex Corretja (finale)

 Carlos Moyá (primo turno) 
 Francisco Clavet (secondo turno) 
 Javier Sánchez (secondo turno) 
 Hernán Gumy (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1996
ATP Tour 1996